

Lokalizacje

Niemcy 
 Wilhelmshöhe – dzielnica Dinkelsbühl
 Wilhelmshöhe – dzielnica Eschweiler
 Wilhelmshöhe – dzielnica Penzlina
 Bad Wilhelmshöhe – okręg administracyjny Kassel

Polska 

 Ujazd

Inne 
 Wilhelmshöhe – pałac
 Wilhelmshöhe – dawny ogród w Poznaniu
 Kassel-Wilhelmshöhe – stacja kolejowa w Kassel

Zobacz też 
 Wilhelmshöh